Île Longue peut faire référence à  :

 L'île Longue, presqu'île bretonne située dans la rade de Brest (Finistère) et base de la Marine nationale pour ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engin ;
 L'île Longue est un îlot situé au nord de Portsall, dans la commune de Ploudalmézeau (Finistère) ;
 L'île Longue, île bretonne située dans le golfe du Morbihan (Morbihan) ;
 L'île Longue, île de l'archipel français de l'archipel des Kerguelen ;
 L'île Longue, île française située près des côtes de Nouvelle-Calédonie;
 L', île Royaume-Uni du Peros Banhos (archipel des Chagos) dans l'océan Indien.

Autres langues 
Le toponyme existe également dans d'autres langues :
 En anglais : Long Island est le nom de plusieurs îles. Voir 
 En chinois : Cheung Chau, île de Hong Kong.
 En croate : Dugi Otok, île croate de la mer Adriatique au large de Zadar ;
 En écossais : Innis Fada (Inchfad), île située au sud-est du Loch Lomond, en Écosse.